Конг (; , «теснина святого Фехина») — деревня в Ирландии, находится на границах графств Мейо (провинция Коннахт) и Голуэй.

Конг был местом действия оскароносного фильма «Тихий человек» (The Quiet Man). В основном фильм снимался в замке; до сих пор собирается местный фан-клуб фильма «Quiet Man Fan Club».

Демография 
Население — 150 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население было 185 человек.

Данные переписи 2006 года:

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты графства Мейо
Населённые пункты графства Голуэй